Пе́рша лі́га СРСР з фу́тболу 1989 — дев′ятнадцятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 22 команди. Переможцем чемпіонату став клуб ЦСКА (Москва). Чемпіонат тривав з 6 квітня по 5 листопада 1989 року.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Посилання 
 Перша ліга - 1989
 Перша ліга - 1989  
 Soviet Union 1989  

89
СРСР